Solarizzazione – termine che contraddistingue due distinti fenomeni fotografici: la solarizzazione propriamente detta e la pseudosolarizzazione. 
 Solarizzazione – tecnica utilizzata in agricoltura per la disinfestazione dei campi.